Covali este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Covali (n. înainte de 1897 – d. secolul al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Eduard Covali (1930–2002), teatrolog, regizor de teatru și scriitor român.
 Boris Covali (n. 1982), cântăreț moldovean.

Vezi și
 Coval